Niemcy:
 Schwalm – rzeka, dopływ Eder
 Schwalm – rzeka, dopływ Mozy

Osoby:
 Monika Schwalm – niemiecka polityk

Inne:
 Schwalm – kraina geograficzna

Zobacz też:
 Schwalm-Eder